Гуарани-ди-Гояс ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Восток штата Гойяс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Ван-ду-Паранан. Население составляет 3988 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 229,122 км². Плотность населения — 3,2 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 17.947.018,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.168,88 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,632 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс